Clearview peut être : 
 Clearview, canton de l’Ontario au Canada ;
 Clearview, ville de l’Oklahoma aux États-Unis ;
 Clearview, village de la Virginie-Occidentale aux États-Unis ;
 Clearview, localité de l’État de Washington aux États-Unis ;
 Clearview Acres, localité du Wyoming aux États-Unis ;
 Clearview, banlieue d’Adélaïde en Australie ;
 Lac Clearview, lac du district d'Algoma en Ontario au Canada ;
 Lac Clearview, lac du district de Nipissing en Ontario au Canada ; 
 Clearview, police d’écriture.

Voir aussi 
 Clearview AI, entreprise américaine spécialisée dans la reconnaissance faciale.